Темушев — русская фамилия. 

Известные носители:

 Темушев, Виктор Николаевич (1975—2011) — белорусский историк, историограф и картограф.
 Темушев, Степан Николаевич (род. 1975) — белорусский историк; брат-близнец В. Н. Темушева.